Imię i nazwisko John Mumford nosili lub noszą m.in.:
 John Mumford (1918–1999) – australijski lekkoatleta, sprinter
 John Mumford (ur. 1940) – brytyjski muzyk jazzowy i bluesowy, puzonista